AEON steht für:
 Æon, japanisches Einzelhandelsunternehmen
 AEON, Einheit einer Kryptowährung
 AEON (Fachzeitschrift), Forum für junge Geschichtswissenschaft, OpenAccess-Fachjournal
 Aeon (Band), schwedische Death-Metal-Band
 Aeon (Magazin), englisches Digitalmagazin
 Aeon (Medienunternehmen), Unternehmen in Hanau
 AEON (Musiklabel), französisches Musiklabel
 Aeon – Countdown im All, deutsche Science-Fiction-Miniserie von 2000
 Aeon Motor, taiwanisches Unternehmen
 Aeon Sportscars, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Äon
 Æon Flux, US-amerikanischer Science-Fiction Film